Acaulis är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av William Stimpson 1854. Enligt Catalogue of Life ingår Acaulis i familjen Acaulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Halocordylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Acaulis